Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 28. и 30. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Укарјинац Богдан Бондаренко.

Земље учеснице 
Учествовао је 41 такмичар из 26 земаља.

 Аустралија 2
 Бахаме 3
 Боцвана 1
 Бразил 1
 Канада 2
 Кина 2
 Кипар 1
 Чешка 1
 Немачка 2
 Грчка 1
 Уједињено Краљевство 1
 Израел 1
 Италија 2
 Јапан 3
 Литванија 1
 Пољска 1
 Катар 1
 Румунија 1
 Русија 2
 Сан Марино 1
 Сирија 1
 Словачка 1
 Судан 1
 Кинески Тајпеј 1
 Украјина 4
 САД 3

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 27. августа 2015.

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (27. августа 2015), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2015.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
Квалификациона Норма за пласма у финале износила је 2,31м (КВ), које је испунило 9 скакача, а остали су се квалификовали на основу постигнутог резултата (квq).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 15. Светског првенства 1983—2015.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2015.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном